A Light Woman – film del 1920 diretto da George L. Cox
A Light Woman – film del 1928 diretto da Adrian Brunel